Alessandra Cappellotto – ex ciclista su strada italiana
Valeria Cappellotto – ex ciclista su strada italiana